Перша ліга Словенії 2016—2017 — 26-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Стартував 16 липня 2016 року та тривав до 27 травня 2017 року. Чемпіоном став Марибор.

Учасники та стадіони 

1Матчі будуть проходити на Спортни Парк в Брезно, тому що місцевий стадіон не відповідає вимогам Першої ліги.

Турнірна таблиця 

 
  
 
 
 
 

 

Примітки: 
1. Клуб Домжале візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Словенії з футболу 2016—2017
2. Копер не отримав ліцензію на проведення змагань в Першій лізі на наступний сезон і вибув до Регіональної ліги.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Бомбардири 

Джерело: Офіційний сайт

Посилання 
 Перша ліга Словенії на NZS  
 Перша Ліга Словенії на soccerway 

2016–2017
Словенія
Словенія
2016 у словенському спорті
2017 у словенському спорті